Oswald Ritter von Krobshofer (* 15. Dezember 1883 in Prag; † 8. März 1960 in Leipzig) war ein deutscher Maler, Graphiker, Radierer und Schachkomponist.

Leben 
Oswald von Krobshofer war ab 14. November 1903 Schüler an der Akademie der Bildenden Künste München unter Carl von Marr, Peter Halm und Julius Exter. Künstlerisch tätig war er in München, Berlin, Naumburg, Leipzig und Miltitz bei Leipzig. Er war Mitglied der Deutschen Kunstgenossenschaft und des Metznerbundes Tetschen. Mit Landschafts- und Figurenbildern war er 1911–1914 in der Münchner Sezession vertreten. 1913 hatte er eine Ausstellung in der Wiener Sezession, mit Radierungen war er 1921 in der Dresdner Kunstausstellung und im Münchener Glaspalast vertreten.

Schachkomposition 
Von Krobshofer komponierte Drei- und Mehrzüger, auch eine Studie von ihm ist bekannt. Gelegentlich benutzte er das Pseudonym Opificius.

Lösung:
1. c7–c8L! Unterverwandlung, Zugzwang b4–b3
2. Lc8–g4 b3–b2 Hinlenkung
3. Lg4–d1 Ka2xb1
4. Ld1–b3 Mustermatt

Literatur 
 Opificius: Das Schachgebot im Schlüsselzug. in: Schach-Express, 2. Februarheft, 1948, Seiten 59f

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ask art
 Kompositionen von Oswald von Krobshofer auf dem PDB-Server

Maler (Deutschland)
Schachkomponist
Deutscher
Geboren 1883
Gestorben 1960
Mann